Биківська сільська рада — назва окремих сільських рад УРСР та України.

 Биківська сільська рада — колишня сільська рада, Дніпропетровська область, Криничанський район
 Биківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Корнинський район